Andrzej Byrt – polski ekonomista, urzędnik państwowy i dyplomata
 Tomasz Byrt – polski skoczek narciarski